Пять гонкогнских долларов ($5) — разменная единица гонконгского доллара, вторая по величине и равная пяти сотням центов. Заменила пяти долларовые банкноты в 1976 году.

История выпуска 

Впервые монета была выпущена в 1976 году. Монета имела 10 граней. Сделана она была из медно-никелевого сплава весов 10.76 грамм, в диаметре — 31 мм, толщиной 2.08 мм. На авересе была изображена королева Елизавета II.

В 1980 году монета была изменена, стала круглой, меньше и легче. Арнольд Машен стал главным скульптором. В 1985 году было изменено портрет королевы..

В 1993 году изображение королевы было заменено на цветок Bauhinia.

См. также 
 Гонконгский доллар

Примечания 

 Ma Tak Wo 2004, Illustrated Catalogue of Hong Kong Currency, Ma Tak Wo Numismatic Co., LTD Kowloon Hong Kong. ISBN 962-85939-3-5

Ссылки 

Монеты Гонконга
Номиналы в гонконгских долларах